Craig hace referencia a:
 Craig Murray, diplomático británico.
 Craig Nicholls, roquero.
 Craig Zadan, productor de cine estadounidense.
 Daniel Craig, actor británico.
 Ralph Craig, atleta estadounidense.
 Craig Mabbitt, cantante estadounidense
 Robert T. Craig, botánico estadounidense